Icke ist ein Berliner Ausdruck für „ich“;

Icke (berlinisch) ist der Spitzname bzw. Namensbestandteil von:
 Icke Dommisch (Christoph Dommisch; * 1987), deutscher Fernsehmoderator und Sportreporter
 Thomas Häßler (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Icke & Er, deutsches Rap-Duo
 U-Bahnen der BVG-Baureihe IK

Icke (englisch) ist der Familienname von:
 David Icke (* 1952), britischer Fußballspieler, Sportreporter und Buchautor

Siehe auch: